60-и награди Златен глобус () се провеждат на 19 януари 2003 година. Джийн Хекман получава награда за цялостен принос.

Множество номинации

Награди и номинации по категория

Кино

Телевизия

Външни препратки 
 Официален сайт на наградите Златен глобус
 60-и награди Златен глобус в IMDb

Златен глобус
2003 година